Love Me peut désigner :

Cinéma 
 Love Me, un film américain réalisé par Roy William Neill sorti en 1918.
 Love Me, un film français réalisé par Laetitia Masson sorti en 2000.
 Love Me, un film canadien réalisé par Rick Bota sorti en 2013.

Musique 
 Love Me, une chanson de Jerry Leiber et Mike Stoller popularisée par Elvis Presley en 1956.
 Love Me, une chanson de Tracie Spencer sortie en 1992.
 Love Me, est la BOF du film homonyme de Lætitia Masson, sortie en 2000.
 Love Me, une chanson d'Eminem sortie en 2003.
 Love Me, une chanson de Justin Bieber sortie en 2009.
 Love Me, une chanson de Lena Meyer-Landrut sortie en 2010.
 Love Me, une chanson de Lil Wayne sortie en 2013.

Peinture 
 « Love Me », série de graffitis de l'artiste américain Curtis Kulig.

Homonymie de titre